est la formule brute de plusieurs isomères. 

 Acide carboxylique
 Acide 2-oxo-3-méthylpentanoïque, numéro CAS 
 Ester
 acétoacétate d'éthyle, numéro CAS 
 propanoate de propanoyl, numéro CAS 
 2-tétrahydrofuroate de méthyle, numéro CAS 

 Éther
 2,5-diméthoxy-2,5-dihydrofurane, numéro CAS 

 Lactone
 pantolactone, numéro CAS 
 mévalonolactone, numéro CAS